Gottfried Reinhold Treviranus - um médico e naturalista alemão.
Ludolph Christian Treviranus - um naturalista alemão.

Sobrenomes